«Клепальщица Ро́узи» () — картина американского художника и иллюстратора Нормана Роквелла, написанная в 1943 году. Использовалась в качестве обложки журнала The Saturday Evening Post и в виде известного военного плаката, который вместе с циклом картин «Четыре свободы» стал частью передвижной агитационной выставки, призывающей подписываться на военный заём.

Картина внесла вклад в создание «культурной иконы» США, представляющей американских женщин, работавших на предприятиях во время Второй мировой войны, многие из которых производили боеприпасы и военное снаряжение. Эти женщины иногда вступали в совершенно новые сферы работы, занимая традиционные места мужчин, которые ушли на фронт. Образ «Клепальщицы Роузи» часто ошибочно ассоциируется с другой женщиной, изображённой на пропагандистском плакате тех времён «We Can Do It!».

В США во время Второй мировой войны началась национальная кампания, целью которой было привлечение домохозяек на производство и в другие сферы деятельности. В условиях острой нехватки рабочей силы в военное время женщины были необходимы оборонной промышленности, гражданской службе и даже вооружённым силам.

Плакаты и изображения прославляли и представляли в идеализированном виде роль работающих женщин и утверждали, что нет необходимости при этом жертвовать женственностью. Женщины на этих плакатах изображались привлекательными, уверенными и полными решимости внести свой вклад в дело победы в войне. Среди изображений женщин-тружениц во время Второй мировой войны преобладает образ женщин, трудящихся на заводах и фабриках. Клепальщица Роузи — сильная, уверенная в себе женщина в комбинезоне и пёстром платке на голове — представлялась как символ патриотизма и женственности. Атрибуты работы на военном производстве — рабочая одежда, инструменты и коробки с обедами — были неотъемлемой частью нового образа женственности.

История создания картины 

Часто ошибочно считают, что образ клепальщицы Роузи создал Норман Роквелл. Это не так: Роквелл прославил этот образ своей картиной, но несколько других Роузи появились в американском искусстве времён Второй мировой войны ещё до мая 1943 года, когда была написана картина. Например, в известной песне  на стихи  (1942) есть такие слова:

Обложка конверта  для пластинки с записью этой песни представляет собой одно из первых графических воплощений образа.

Среди тех женщин, кто занял во время войны рабочие места ушедших в армию мужчин, многие были заняты в авиационной промышленности на сборке корпусов самолётов. Одно из подразделений Офиса военной информации занималось тем, что убеждало редакторов газет и журналов способствовать привлечению женщин к работам в оборонных отраслях промышленности. Поэтому редакторы  поручили Роквеллу создание обложки, посвящённой Роузи, к национальному американскому празднику Дню поминовения — 29 мая 1943 года.

Описание картины 

Оригинал картины выполнен на холсте в технике масляной живописи. Размер по вертикали 132 сантиметра, по горизонтали 102 сантиметра.

Композиция картины буквально копирует фигуру пророка Исайи с фрески Микеланджело из росписи плафона Сикстинской капеллы. Хотя у пророка нет коробки с бутербродами и значков Красного креста, он сидит в такой же позе, как и комически-мускулистая рыжая девушка, сидящая на фоне спадающего волнами американского флага, с бутербродами в руке. На её коленях лежит пневматический пистолет для забивания заклёпок и коробка для ланча с её именем «Роузи», что позволяет безо всякой подписи под картиной узнать героиню известной к тому времени песни «Клепальщица Роузи». Её нога попирает копию книги Гитлера «Майн кампф», что символизирует её непосредственный вклад в победу над врагом.
Лёгкая конструкция из проволоки у неё над головой создает впечатление нимба и тем самым возводит американских девушек, заменивших на рабочих местах мужчин, в ранг святых.

Значки 
Значок Красного креста означает, что Роузи является донором крови. Второй слева знак «Голубой звезды» говорит о её вкладе в кампанию поддержки военнослужащих. Белый знак «» свидетельствует о её участии в военном займе. Персональный нагрудный знак-пропуск в совокупности с двумя бронзовыми медалями за успехи в гражданской службе и Президентский Е-знак за отличие () в работе характеризуют личный вклад Роузи в производство военной продукции.

Мэри Луиза Дойл 
Натурщицей (точнее сказать «лицом») картины стала миниатюрная ирландка Мэри Луиза Дойл, работающая телефонисткой. Ей было 19 лет и она проживала вместе с матерью, которая из своего дома управляла местной телефонной сетью в Арлингтоне (Вермонт). Норман Роквелл обратил внимание на девушку, когда пришёл оплачивать счёт за телефон. После этого он позвонил ей и спросил, не может ли она позировать для его картины.

При первом сеансе Мэри Дойл была одета в белую блузку и туфли. Фотоассистент Роквелла Джин Пелхэм сделал фотографии, но художник посчитал выбор одежды неправильным. Второй раз она надела более убедительные в качестве рабочей одежды джинсовую рубашку с короткими рукавами и потёртые мокасины.

Мэри Дойл была ошеломлена и обижена, когда увидела себя на обложке журнала. Она рассчитывала увидеть привлекательную молодую женщину, а не «бегемотиху, вынырнувшую из чёрных глубин воображения художника». У неё были грациозные руки, а не горы мускулов, словно позаимствованные у Джека Демпси. Словом, её голова была пририсована к чужому телу. Роквелл позвонил Мэри Дойл специально, чтобы извиниться за то, что сделал её на картине настолько неженственной. «Она должна была бы подать на меня в суд» говорил Норман Роквелл.

Мэри Дойл (в замужестве Киф) умерла в возрасте 92-х лет в апреле 2015 года. В сообщении о её смерти журнал The Saturday Evening Post приводит интервью с ней, опубликованное в номере от 1 июля 2013 года, в котором она пишет, что позировала действительно с сэндвичем с ветчиной в руке и из её кармана действительно выглядывал белый носовой платок. Но она никогда в жизни не видела книги Mein Kampf, и пневматический пистолет, который она держала на коленях, был бутафорским.

Картина в оценках зрителей 
Картина после публикации на обложке стала чрезвычайно популярной и, как и ранее цикл картин «Четыре свободы», она была также использована в качестве плаката, призывающего граждан подписываться на военные займы. Для этой цели министерство финансов США взяла картину в долг у The Saturday Evening Post до окончания войны. Картина имела большой успех, мускулистое тело Роузи стало национальным достоянием. «Я гордилась тем, что моё изображение помогло собрать столько денег на войну», — вспоминала Мэри Дойл. Американский драматург Дэвид Мэмет писал: «Для меня американской иконой является „Клепальщица Роузи“. „Клепальщица Роузи“ победила Гитлера».

Послевоенная судьба картины

См. также 
 Агитационная литература
 Метростроевка со сверлом

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Плакаты
Картины Нормана Роквелла
Пропаганда в США
Женщины в изобразительном искусстве
Пропаганда во время Второй мировой войны
Женщины США во Второй мировой войне
Труд в изобразительном искусстве